droga krajowa nr 88 (Polska)
 droga krajowa nr 88 (Węgry)